Бенгальская роза — многозначный термин:

 Роза китайская или бенгальская () — вид растений рода Шиповник (Rosa) семейства Розовые.
 Бенгальская роза — синоним бенгальского розового, ксантенового красителя, применяющегося в медицине и биологии.